Samaniego (Colombia)
 Samaniego (Spanje)